Klusteich ist der Name von Stillgewässern in Niedersachsen:

 Klusteich (Goslar), in Goslar, Landkreis Goslar
 Klusteich (Mielenhausen), nahe Mielenhausen (Hann. Münden), Landkreis Göttingen